Adolfo López Mateos ist der Name folgender Personen:

* Adolfo López Mateos (1910–1969), mexikanischer Politiker, Präsident 1958 bis 1964

Adolfo López Mateos ist der Name folgender Orte in Mexiko:

 Adolfo López Mateos (Acala) in Chiapas
 Adolfo López Mateos (Cintalapa) in Chiapas
 Adolfo López Mateos (Huixtán) in Chiapas
 Adolfo López Mateos (Mapastepec) in Chiapas
 Adolfo López Mateos (Soyaló) in Chiapas
 Adolfo López Mateos (Tecpatán) in Chiapas
 Adolfo López Mateos (Durango) in Durango
 Adolfo López Mateos (México) in México
 Adolfo López Mateos (Culiacán) in Sinaloa
 Adolfo López Mateos (El Fuerte) in Sinaloa
 Adolfo López Mateos (Centla) in Tabasco
 Adolfo López Mateos (Macuspana) in Tabasco
 Adolfo López Mateos (Tamaulipas) in Tamaulipas
 Adolfo López Mateos (Veracruz) in Veracruz

Siehe auch:
 Estadio Adolfo López Mateos, Baseballstadion in Reynosa, Mexiko